Pontoise bezeichnet verschiedene geographische Objekte in Frankreich:

 Pontoise, eine Stadt im Département Val-d'Oise
 Pontoise-lès-Noyon, eine Gemeinde im Département Oise
 Cergy-Pontoise, einen Gemeindeverbund im Département Val-d'Oise
 Puiseux-Pontoise, eine Gemeinde im Département Val-d’Oise
 Arrondissement Pontoise, ein Arrondissement im Département Val-d'Oise

Pontoise ist der Name von:
 John de Pontoise (auch John de Pontissara; † 1304), englischer Geistlicher, Bischof von Winchester